Kamieniec (gemeente)
 Kamieniec (powiat Grodziski)
 Kamieniec (powiat Sandomierski)
 Kamieniec (West-Pommeren)